Векселя Казначейства могут означать:
 Государственные казначейские векселя России
 Казначейские векселя США (Bills)

Вексельное право